Signorino o Signorino de Amadeo – giurista italiano
 Elsa Signorino – politica italiana
 Franck Signorino – calciatore francese
 Mario Signorino – giornalista e politico italiano